Йозеф Бюлер (; , Бад-Вальдзе, Германия — , Краков, Польша) — немецкий государственный и политический деятель,  нацистский военный преступник, секретарь и заместитель генерал-губернатора Ганса Франка.

Ранние годы 
Бюлер родился в католической семье из 12 детей. Его отец был пекарь. После получения степени по юриспруденции он приступил к работе под начальством Ганса Франка, юридического советника Адольфа Гитлера и НСДАП и депутата рейхстага.

Нацистская карьера 
В 1933 году Ганс Франк получил назначение министром юстиции Баварии. Согласно собственным показаниям на Нюрнбергском процессе, Бюлер 1 апреля 1933 года стал членом НСДАП и был назначен судьёй мюнхенского суда. В 1935 году он стал главным прокурором округа.

В 1938 году Ганс Франк, будучи рейхсминистром без портфеля, назначил его главой своей канцелярии. После вторжения нацистской Германии в Польшу в сентябре 1939 года Франк стал генерал-губернатором оккупированной польской территории. Бюлер сопровождал его в Краков, где занял пост государственного секретаря генерал-губернаторства, также выполняя обязанности заместителя Франка. Он получил почётный чин бригадефюрера СС от рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера.

Бюлер присутствовал на конференции в Ванзее 20 января 1942 года как представитель генерал-губернаторства. В ходе конференции, на которой обсуждался вопрос об окончательном решении «еврейского вопроса в сфере германского влияния в Европе», Бюлер заявил другим участникам конференции о важности «как можно скорейшего решения еврейского вопроса в генерал-губернаторстве».

После войны 
После войны Бюлер дал показания от лица Франка на Нюрнбергском трибунале. Затем он был экстрадирован в Польшу и предстал перед Верховным национальным трибуналом Польши за преступления, совершённые против человечества, 10 июля 1948 года был приговорён к смертной казни и конфискации имущества и казнён в Кракове. Польские власти объявили о его казни 22 августа; на следующий день сообщение об этом появилось в газете «New York Times».

Влияние на культуру 
Бюлер является одним из главных персонажей романа на тему альтернативной истории «Фатерлянд» Роберта Харриса. По сюжету романа нацистская Германия одержала победу над Советским Союзом в ходе Второй Мировой войны, в результате чего Бюлер продолжил службу в генерал-губернаторстве до 1951 года и потеряв стопу в ходе покушения польских подпольщиков, оставил службу. В апреле 1964 года Бюлер был устранён руками Одило Глобочника при попытке скрыть все следы «окончательного решения еврейского вопроса» перед визитом в Германию президента Кеннеди. Тело Бюлера было найдено в озере Хавель главным героем Ксавьером Маршем, что побудило его начать собственное расследование.

В фильме 2001 года «Заговор» канала HBO о конференции в Ванзее роль Бюлера исполнил британский актёр Бен Дэниэлс.

Примечания

Ссылки 
 Short biography, House of the Wannsee Conference Memorial Site
 Transcript, Bühler’s testimony at the Nuremberg Trials, IMT Proceedings vol. 12, pp. 64–113
 Summary, the trial against Bühler, Law Report, United Nations War Crimes Commission, 1949
 Videoclip, Part I, Bühler testifying at the Nuremberg Trials (in German)
 Videoclip, Part II, Bühler testifying at the Nuremberg Trials (in German)

Персоналии по алфавиту
Офицеры СС
Повешенные в Польше
Преступники Холокоста
Нацистские преступники
Казнённые военные преступники
Руководители оккупационного режима нацистской Германии
Участники Ванзейской конференции
Свидетели на Нюрнбергских процессах
Казнённые в 1948 году
Юристы нацистской Германии